Game of Thrones er en amerikansk middelalder-fantasy tv-serie skabt af David Benioff og Dan Weiss for HBO. Serien, der er baseret på forfatteren George R.R. Martins række af bestseller-romaner A Song of Ice and Fire, skildrer ædle familie-dynastiers ofte voldelige kamp om kontrollen over kontinentet Westeros. Serien havde premiere i USA den 17. april 2011. I Danmark havde serien premiere den 4. maj 2011 på Canal+ Series.

Handling 
Serien foregår i et detaljeret, middelalderligt univers og følger en række magtkampe mellem forskellige parter, både mellem "huse", grupperinger indenfor de enkelte huse og mellem enkeltpersoner. Hovedhistorien handler om kampen om Jerntronen i byen Kings Landing, de facto hovedstad for hele kontinentet Westeros og dets 7 riger. En væsentlig bi-historie foregår mod nord, hvor Nattevægterne holder vagt på en enorm ismur mod de mennesker – og andre væsner – som lever nord for muren. En tredje bi-historie følger den viljestærke Daenerys Targaryen og hendes 3 drager – i en tid hvor drager ellers er uddøde – og hendes kamp for at rejse en hær i de fjerne lande langt mod øst og generobre den Jerntrone, hendes far blev fordrevet fra.

Både historier og figurer i serien har i mange tilfælde forhistorier, og mange af disse forhistorier hænger sammen på forskellig vis - i denne verden har de fleste været i krig med eller været allieret med hinanden på forskellige tidspunkter, og ambitioner, grådighed eller gammelt had er ofte en hoveddrivkraft bag personernes gøren og laden. Samtidig følger personerne mange forskellige veje for at overleve i en hård verden befolket af et utal af grupperinger på mange forskellige planer, eksempelvis præstekaster, bystater, lejemordersamfund, troldmænd, slaver, omskårne soldater og meget andet.

Game of Thrones følger de mange handlingsforløb i romanerne A Song of Ice and Fire tæt, og forfatter George R. R. Martin har udtalt at pilotafsnittet var meget tro mod hans oprindelige værk. Seriens skaber, David Benioff, har humoristisk beskrevet Game of Thrones som "The Sopranos i Midgård", med henvisning til seriens intrigante og ofte dystre indhold udspillet i et fantasy-miljø.

Serien har vundet stor berømmelse på bl.a. dens uforudsigelighed og forfatterens vilje til nådesløst at aflive hovedpersoner. Således er kampe, intriger og politik sjældent mellem "god" eller "ond", men snarere betinget af de forskellige personers udgangspunkter og verdensopfattelser. Serien er ofte meget voldelig og blodig, og serien viger ikke tilbage for hverken blodskam, tortur, forræderi, voldtægt og barnemord. Ligeledes er utilsløret sex og nøgenhed jævnligt tilbagevendende, og prostitution er vidt udbredt.

Medvirkende 

 Peter Dinklage som Tyrion Lannister
 Nikolaj Coster-Waldau som Sir Jaime Lannister
 Lena Headey som Cersei Lannister
 Emilia Clarke som Daenerys Targaryen
 Kit Harington som Jon Snow
 Sophie Turner som Sansa Stark
 Maisie Williams som Arya Stark
 Isaac Hempstead Wright som Bran Stark
 Sean Bean som Eddard "Ned" Stark
 Michelle Fairley som Catelyn Stark
 Richard Madden som Robb Stark
 Alfie Allen som Theon Greyjoy
 Iain Glen som Ser Jorah Mormont
 Nathalie Emmanuel som Missandei
 Jacob Anderson som Grey Worm
 John Bradley som Samwell Tarly
 Mark Addy som Kong Robert Baratheon
 Jack Gleeson som Joffrey Baratheon
 Aidan Gillen som Petyr "Littlefinger" Baelish
 Conleth Hill som Varys
 Rory McCann som Sandor "the Hound" Clegane
 Charles Dance som Tywin Lannister
 Stephen Dillane som Stannis Baratheon
 Carice van Houten som Melisandre
 Liam Cunningham som Ser Davos Seaworth
 Gwendoline Christie som Brienne of Tarth
 Gethin Anthony som Renly Baratheon
 Finn Jones som Loras Tyrell
 Natalie Dormer som Margaery Tyrell
 Diana Rigg som Olenna Tyrell

Medvirkende danskere 
 Nikolaj Coster-Waldau som Sr. Jaime Lannister (sæson 1-8)
 Dar Salim som Qotho (sæson 1)
 Birgitte Hjort Sørensen som Karsi (sæson 5)
 Pilou Asbæk som Euron Greyjoy (sæson 6-8)
 Frank Hvam som Citadel Maester (sæson 6)

Centrale karakterer (sæson 1) 
Stamtræerne viser seriens centrale familier som de ser ud i første afsnit. Afdøde karakterer er angivet med kursiv.

Episoder

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Game of Thrones på HBOs hjemmeside
 Game of Thrones  på Canal+s hjemmeside
 

 
Tv-serier
Amerikanske tv-serier fra 2010'erne
Tv-serier baseret på bøger
Fantasy
Fantasy-tv-serier
Fantasy-tv-serier fra USA